Mörsbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Mörsbach, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Mörsbach (Zweibrücken), Stadtteil des kreisfreien Zweibrücken, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Mörsbach (Hahnwiesenbach), Abschnittsname für den Oberlauf des Hahnwiesenbachs im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen
 Mörsbach (Kohlbach), rechter Zufluss des Kohlbach (Kraichbach) nach Zaisenhausen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Mörsbach (Lambsbach), linker Zufluss des Lambsbachs in Kirrberg, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Mörsbach (Nister), rechter Zufluss der Nister (Sieg) bei Ehrlich, Ortsgemeinde Heimborn, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Mörsbach (Steinaubach), linker Zufluss des Steinaubachs zur Nahe (Rhein) in Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Mörsbach (Donnersbach), linker Zufluss des Donnersbachs (zur Enns) in Donnersbachwald, Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Morsbach
 Mörschbach